Skataholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skataholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Skataholmen, Esbo, Nyland,

Se även
Skataholmarna
Skataskär
Skatakobben

Robotskapade Finlandförgreningar